, épouse de Nicolas de Gournay et membre de la maison du Châtelet, est la marquise de Gerbéviller. Elle fait partie des donatrices du trésor de la basilique de Saint-Nicolas-de-Port, à laquelle elle offre un calice d'argent doré.

Références 

Personnalité liée à la Lorraine